L'Isle-Jourdain (Gers)
 L'Isle-Jourdain (Vienne)

En tevens de naam van 2 kantons: 
 Kanton L'Isle-Jourdain (Gers)
 Kanton L'Isle-Jourdain (Vienne)